Востряко́вский проезд — проезд на юге Москвы в районе Бирюлёво Западное от Харьковской улицы до Булатниковского проезда. Отделяет жилую часть района от промышленной зоны, все жилые дома расположены на нечётной стороне. В южной части соединяется с МКАД. Нумерация домов начинается от Харьковской улицы.

История 
В посёлке Бирюлёво до 1973 года существовало пять Востряковских улиц, до 1966 года называвшихся Лесная, Красноармейская, Некрасова, Парковая и Пушкинская. После застройки улицы были упразднены, а 31 мая 1973 года название, которое происходит от платформы Востряково Павелецкого направления МЖД, присвоено Проектируемому проезду .

Здания и сооружения 
На Востряковском проезде расположены:
 д. 3А — средняя общеобразовательная школа № 1242
 д. 3Б — детский сад № 884
 д. 5Б — средняя общеобразовательная школа № 925
 д. 5, к. 2 — в этом доме жил гроссмейстер Ратмир Холмов (1925—2006)
 д. 10 — ТЭЦ-26 «Южная»
 д. 11, к. 1, стр. 2 — почтовое отделение № 403
 д. 11А — круглосуточный детский сад № 2235
 д. 13А — средняя общеобразовательная школа № 667
 д. 15, к. 5 — центр социального обслуживания (филиал)
 д. 15, к. 6 — детский сад № 1603
 д. 17, стр. 3А — универсам «Пятёрочка»
 д. 17А — универсам «Перекрёсток»
 д. 18А — автобусная станция «Бирюлёво-Западное»
 д. 19А — детский сад № 1049
 д. 19Б — детский сад № 902
 д. 22 — АЗС № 190 «Гранд»
 д. 22А — колбасный завод «Востряково-2»
 д. 22Б — ЕИРЦ района Бирюлёво Западное
 д. 25, к. 2 — объединённая диспетчерская служба (ОДС) № 32

Транспорт 

На Востряковском проезде доступны (имеют хотя бы одну остановку) 9 автобусных маршрутов:

Фотографии

Примечания